Landesregierung Haslauer jun. steht für folgende Landesregierungen von Salzburg:

* Landesregierung Haslauer jun. I, 19. Juni 2013 bis 13. Juni 2018
 Landesregierung Haslauer jun. II, seit 13. Juni 2018